Az 1980. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 16-án rendezték. Az aranyérmet a szovjet Anatolij Aljabjev nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
A célpont két körből állt, egy belső és egy külső körből. A külső körön kívüli találat 2 perc, a belső és külső kör közötti találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.

Források 

F20